

Sigle 
 Pforzheimer Zeitung  – quotidiano tedesco

Codici 
 PZ – codice vettore IATA di TAM Mercosur
 PZ – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Potenza (Italia)

Altro 
 PZ – targa automobilistica di Prevesa (Grecia)
 PZ – targa automobilistica di Poznań (Polonia)
 PZ – vecchia targa automobilistica di Praga ovest (Repubblica Ceca)
 Pz – abbreviazione di paziente

Tecnologia 
 PZ – abbreviazione per Pozidriv, un tipo di innesto della vite (meccanica)